Cero en conducta puede referirse:

 a Cero en conducta (El Musical) , una obra peruana de teatro musical creado por Mario Mendoza y Sergio Cavero.
 a Cero en conducta (telenovela peruana), una telenovela peruana de Panamericana (1988);
 a Cero en conducta (serie de televisión), una telecomedia mexicana de Televisa (1999-2003) dirigida por Jorge Ortiz de Pinedo;
 a Cero en conducta (película), una película hispano-portuguesa de 1945, dirigida por Fyodor Otsep y José María Téllez;
 a Zéro de conduite, una película francesa de 1933, dirigida por Jean Vigo;
 a Zero in condotta, una película italiana de 1983, dirigida por Giuliano Carnimeo;
 a Maddalena, zero in condotta, una película italiana de 1940, dirigida por Vittorio De Sica;
 a Detroit Rock City (Rockeros rebeldes en México, Cero en conducta en España), una película estadounidense de 1999, dirigida por Adam Rifkin.